Siegbert Tarrasch, Duits schaker
 Tarraschverdediging, een naar deze schaker vernoemde schaakopening
 Tarraschgambiet, een naar deze schaker vernoemd gambiet